Francisco Romero, militaire portugais du , administrateur de la capitainerie d'Ilhéus ;
 , O.Carm. (1596 - Valladolid †  - Vigevano), évêque de Vigevano,
 Francisco Romero (1700-1763), matador espagnol ;
 Francisco Romero (1891-1962), philosophe argentin.
 Francisco Romero Robledo (1838-1906), homme politique espagnol;